

Водоёмы 
 Сиху (西湖) — пресноводное озеро в Ханчжоу

Административные единицы 
 Сиху (溪湖) — район городского подчинения городского округа Бэньси провинции Ляонин (КНР).
 Сиху (西湖) — район городского подчинения города субпровинциального значения Ханчжоу провинции Чжэцзян (КНР).
 Сиху (西湖) — район городского подчинения городского округа Наньчан провинции Цзянси (КНР).